Juan de Vergara puede referirse a:

 Juan de Vergara, famoso humanista español del siglo XVI;
 Juan de Vergara, pintor y vidriero español del siglo XVI;
 Juan de Vergara, teniente de gobernador de Buenos Aires en 1609 e importante contrabandista;
 Juan de Vergara, mercader y armador sevillano del siglo XVI;
 Juan de Vergara (cirujano y poeta), nacido en Alcalá de Henares y amigo de Miguel de Cervantes.